Mniszek ist der Name mehrerer Orte in Polen

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in der Gemeinde Dragacz, siehe Mniszek (Kujawien-Pommern)
 in der Woiwodschaft Lublin in der Gemeinde Gościeradów
 in der Woiwodschaft Masowien in der Gemeinde Wolanów
 in der Woiwodschaft Pommern in der Gemeinde Karsin
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz in der Gemeinde Małogoszcz

siehe auch Mníšek (Begriffsklärung) (tsch. Einsiedel).